Die A Grupa 1950 war die 26. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde Titelverteidiger DSO Dinamo Sofia.

Am 27. August 1949 wurde die Sportstruktur in Bulgarien durch das kommunistische System reorganisiert und die Klubs in freiwillige Sportorganisationen (bulg.: DSO) eingegliedert.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Gespielt wurde vom Frühjahr bis Herbst. Die zwei letzten Teams stiegen in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950